Станимир Неделчев Митев (роден на 25 октомври 1985 в Бургас) е български футболист, който играе за ФК Созопол.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Родени през 1985 година
Футболисти на Черноморец (Бургас)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Несебър
Футболисти на Созопол
Родени в Бургас